Здзеслави́це () — село в Польше в сельской гмине Михаловице Краковского повята Малопольского воеводства.

География 
Село располагается в 12 км от административного центра воеводства города Краков. Село находится на Малопольском пути святого Иакова.

История 
Первое упоминание о селе относится к 1374 году. В разное время село носило наименования: Здзеславиче и Дзеславице. В 1396 году краковский воевода Спитек из Мельшина установил границу между Здзиславице и Рациборовице. Через село в позднем средневековье проходил торговый путь из Кракова до Восточной Пруссии. В XV веке владельцем села был Ян герба Гриф. В 1791 году село насчитывало 14 домохозяйств с 87 жителями. В это же время в селе была построена усадьба.

В 1975—1998 годах деревня входила в состав Краковского воеводства.

Население 
По состоянию на 2013 год в селе проживало 196 человек.

Данные переписи 2013 года:

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Краковского повета